Petegem-aan-de-Leie, een deelgemeente van Deinze
 Petegem-aan-de-Schelde, een deelgemeente van Wortegem-Petegem

Personen
 Arne Van Petegem, een Belgische muzikant
 Peter Van Petegem, een Belgische wielrenner